Прозра́чность, транспаре́нтность (от  «прозрачный»):
 Прозрачность (оптика) — характеристика среды (оптическая, акустическая или иная).
 Прозрачность (гидрология) — величина, косвенно обозначающая количество взвешенных частиц и других загрязнителей в воде.
 Прозрачность (минералогия) — свойство минерала пропускать через себя свет.
 Прозрачность (поведение) — в гуманитарном и социальном контексте подразумевает открытость, коммуникацию и подотчетность.
 Прозрачность (социальная) — возможность любого члена общества получить достоверные данные об обществе.
 Прозрачность бизнеса — предоставление уполномоченным заинтересованным лицам достоверных данных о предприятии.
 Прозрачность (система) — свойство объекта, когда внутренние связи и некоторая информация доступны внешним по отношению к объекту субъектам. В информатике — свойство информационной системы не скрывать от пользователя факт работы приложений, предоставляющих пользователю те или иные информационные услуги.

См. также 
 Альфа-канал (компьютерная графика).